Soustava je pojem, který označuje ucelený  systém, který byl lidmi nebo přírodou sestaven z jednotlivých částí do smysluplného vyššího celku. 

matematika
číselná soustava
desítková soustava
dvojková soustava
šestnáctková soustava
osmičková soustava
soustava rovnic
soustava diferenciálních rovnic
soustava lineárních rovnic
soustava souřadnic
kartézská soustava souřadnic
polární soustava souřadnic
sférická soustava souřadnic
válcová soustava souřadnic

fyzika a metrologie
angloamerická měrná soustava
Česká měrná soustava
izolovaná soustava
laboratorní a těžišťová soustava
metrická soustava
Moravská měrná soustava
otevřená soustava
Rakouská měrná soustava
Ruská měrná soustava
soustava CGS
soustava hmotných bodů
soustava SI
uzavřená soustava
vztažná soustava
inerciální vztažná soustava
neinerciální vztažná soustava

astronomie
Sluneční soustava

elektrotechnika
přenosová soustava
železniční napájecí soustava

geologii a chemii
krystalografická soustava

v medicíně a biologii
orgánová soustava
centrální nervová soustava
dýchací soustava
krycí soustava
lymfatická soustava
nervová soustava
periferní nervová soustava
oběhová soustava
pohybová soustava
rozmnožovací soustava
smyslová soustava
trávicí soustava
trávicí soustava člověka
vylučovací soustava

v dopravě
klimatizační soustava letadla

v historii
Hradská soustava

Související články 
 Systém (rozcestník) – rozcestník

Externí odkazy